Ла Руеда има више значења:

 Ла Руеда (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Руеда (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Руеда (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Руеда (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Руеда (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Руеда (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Руеда (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Руеда, Морелос (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Руеда, Антонио Руеда Ернандез (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику